Директо́рия () — форма государственного правления в виде особой коллегиальной формы управления, коллегия директоров — правителей государствa, и название временных правительств в некоторые исторические моменты.

В отдельных случаях термин также обозначает коллегиальную форму управления вообще, как в государственных учреждениях так и в общественных организациях. Так, директорией называлась форма управления Большим театром в 1918—1920 годах.

Для руководящего какой-либо организацией исполнительного органа во главе с директором или директоратом, в т.ч. и коллегиального (например, дирекция акционерного общества в РФ), применяется также термин дире́кция.

Примером современной директории является республика Сан-Марино.

Франция 
 Директория, Исполнительная директория (1795—1799) — французское правительство по конституции 1795—1799 годов, в котором исполнительная власть принадлежала пяти директорам.

Россия 
 Директория (сентябрь — октябрь 1917 года) — коллегия пяти министров Временного правительства во главе с А. Ф. Керенским; временный чрезвычайный орган верховной власти в России.
 Директория — неофициальное название Совета министров Временного Сибирского правительства (июль — ноябрь 1918 года).
 Уфимская директория (октябрь — ноябрь 1918 года) — неофициальное название Временного Всероссийского правительства, высшего органа государственной власти во главе с Н. Д. Авксентьевым.

Украина 
 Директория (1918—1920 годы) — орган государственной власти в Украинской народной республике.

Чехословакия 
 Директория Подкарпатской Руси (1919—1920 годы) — автономное правительство Подкарпатской Руси в составе Чехословакии.

Швейцария 
Директория — форма государственного правления в Швейцарии. Высшим исполнительным органом этой федеративной республики является избираемый парламентом Федеральный совет Швейцарии. Он состоит из семи членов, каждый из которых в течение срока полномочий исполняет функции президента или вице-президента.

Польша 
 «Директория» — неофициальное название высшего руководства ПОРП и ПНР во главе с генералом Ярузельским в 1980-е годы.

Примечания 

Формы государственного правления